Die Divizia B 1936/37 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Aufgrund einer Aufstockung der übergeordneten Divizia A stiegen am Saisonende acht Mannschaften auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in zwei Staffeln mit jeweils 13 Mannschaften ausgetragen. Die ersten vier Mannschaften jeder Staffel stiegen in die Divizia A auf. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel Ost 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel West 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1936/37 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1936/37
1936 37